Park Byung-joo (1942) – calciatore sudcoreano
Park Byung-joo (1977) – calciatore sudcoreano
Park Byung-joo (1979) – sciatore sudcoreano
Park Byung-joo (1985) – calciatore sudcoreano